Osoby o tym nazwisku:
 Francesco Filippini – włoski malarz
 André Filippini – szwajcarski bobsleista, olimpijczyk
 Antonio Filippini – włoski piłkarz
 Łucja Filippini – rzymskokatolicka święta
 Marcelo Filippini – urugwajski tenisista, olimpijczyk
 Roberto Filippini – rzymskokatolicki duchowny